Дьявол Борута (), также называемый грязнулей () — вымышленный персонаж, дьявол, обитающий в подземельях замка в Ленчице. Боруту не следует путать с другим популярным дьяволом, ).

Облик и характер 
Дьявола Боруту изображают по-разному. Чаще всего Борута представлен как дворянин, также называемый Борута Тумской или Чёрный. Это высокий шляхтич с длинными чёрными усами, с чёрными глазами, одетый в богатый контуш, прикрывающий хвост, и шапку, закрывающую рога.

Однако, Борута был в и других обликах, записанных в разных местах:
 в виде птицы с огромными крыльями (Борута крылатый)
 большой рыбы с рогами (Борута-топилец)
 быстрого черного коня (Борута-конь)
 совы (Борута-сова)
 в виде волка, попадался в лесах
 сидящего в капюшоне монаха с блестящим чайником в руках
 в виде мельника (Борута-мельник)

Присутствие этого дьявола мог выдать и внезапно вспыхивающий и быстро гаснущий огонь. Во всех легендах, посвящённых дьяволу Боруте, он проявляет большую хитрость, смекалку и сверхчеловеческую силу. Обычно он перехитряет людей своими «дьявольскими хитростями». Однако во многих легендах он проявляет себя и как благодетель, помогающий бедным. Например, раздаёт смолотую им муку бедным горожанам.

Примечания 

Легенды Польши